Hannoveraner steht für:
 die Einwohner der Stadt Hannover
 die Einwohner der Region Hannover
 Einwohner des ehemaligen Landes oder Königreiches Hannover
 Hannoveraner (Pferd), eine Pferderasse
 Amerikaner (Gebäck), ein stumpf-kegelförmiges Backwerk mit Zuckerguss, auch Hannoveraner
  Die Hannoveraner (Partei)

und umgangssprachlich für 
 eine Jagdhunderasse, auch Hannoverscher Schweißhund
 Haus Hannover, ein Adelsgeschlecht
 Corps Hannovera Hannover, den Angehörigen einer Studentenverbindung
 Corps Hannovera Göttingen, den Angehörigen einer Studentenverbindung

Siehe auch: